Дессен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дессен, Жан-Кристоф — французский режиссёр, сценарист и художник анимационного кино.
 Дессен, Сара (род. 1970) — американская писательница.